El pes lleuger va ser una de les cinc proves de boxa que es disputaren als Jocs Olímpics de Londres de 1908. Com en les altres proves de boxa estava reservada a homes. Totes les proves de boxa es van disputar el 27 d'octubre de 1908. El pes lleuger fou la categoria intermèdia en aquesta edició dels Jocs i sols hi podien participar boxejador que pesessin fins a 63,5 kg. Hi van prendre part 12 atletes de 3 nacions diferents.

Medallistes

Quadre

Classificació final

Fonts 
 International Olympic Committee medal database
 Official Report of the Games of the IV Olympiad (1908)
 De Wael, Herman. ''Herman's Full Olympians'': "Boxing 1908" 

Lleuger